Шпис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Фамилия 

 Шпис, Борис Васильевич (1903—1938) — советский кинорежиссёр, сценарист, театральный художник.

 Шпис, Иоганн Карл (1663—1729) — немецкий врач и ботаник.
 Шпис, Кассиан (1866—1905) — апостольский викарий Занзибара.
 Шпис, Лео (1899—1965) — немецкий композитор и дирижёр.
 Шпис, Христиан Генрих (1755—1799) — немецкий писатель, автор приключенческих романов с элементами готики.
 Шпис, Эберхард (1902—1990) — аббат Перамихо.
Двойная фамилия
 Шпис-Феррис, Элинор (род. 1941) — американская художница.

Другое 
 Шпис — английская компания, работавшая в Российской империи.
 Шпис — псевдоним, кличка Юрия Айзеншписа.
 См. также 
 Шписс
 Списс
 Спис